Баук — фамилия. Носители:

 Баук, Арсен (род. 1973) — хорватский политик.
 Баук, Жанна (1840—1926) — шведско-немецкая художница.